María Álvarez puede hacer referencia a:

María Álvarez de Albornoz, noble española;
María Álvarez Tubau, actriz española;
María Mercedes Álvarez Pontón, amazona española;
María Álvarez, atleta paralímpica española;
María Álvarez, gimnasta rítmica española;
María Álvarez, actriz española;
María Álvarez, directora de documentales argentina;